Vernier peut faire référence à :

Saints 
Vernier d'Oberwesel, connu sous le nom de saint Vernier ou saint Verny, saint patron des vignerons.

Patronyme 
 d'origine germanique équivalent du plus commun Garnier

 André Vernier (1915-1982 ou 1994), plus connu sous son pseudonyme Altagor ;
 Charles Vernier, (1813-1892) artiste français, caricaturiste et lithographe ;
 Charles Vernier, (1883-1966) personnalité religieuse et politique de Polynésie française ;
 Claude Vernier (1913-1996), acteur d'origine allemande ;
 Émile Vernier (1829-1887), peintre et lithographe français ;
 Émile Vernier (1852-1927), graveur-médailleur français ;
 François Vernier (1736-1815), général de brigade français ;
 Gabrielle Vernier (1997-), joueuse de rugby à XV française ;
 Jacques Vernier (1944-), homme politique français ;
 Jacques Vernier (1923-), athlète français ;
 Jean Vernier (1909-1998), réalisateur français ;
 Jean Vernier (1923-2006), athlète français ;
 Pierre Vernier (1580-1637), inventeur du vernier, une réglette graduée apposée sur les pieds à coulisse ;
 Pierre Vernier (1931-), acteur français ;
 René Vernier (1925-2017), footballeur et entraîneur français ;
 Théodore Vernier (1731-1818), jursiconsulte et homme politique français ;
 Théodore Michel Vernier (1810-1894), homme politique français, maire de Dijon.

Personnage de fiction 
 Nicolas Vernier ( ? - ? ), personnage de fiction apparaissant dans les séries télévisées issues de la saga Hélène et les Garçons.

Toponyme 

 Vernier, commune suisse du canton de Genève ;
 Marais-Vernier, commune française du département de l'Eure ;
 Marais-Vernier, région naturelle du département de l'Eure ;
 rue Vernier, voie du . Doit son nom à Pierre Vernier (1580 - 1637), inventeur du vernier ;
Collège international Joseph-Vernier, à Nice.

Autres 
 Vernier (du nom de son inventeur Pierre Vernier), dispositif de mesure.
 Moteur vernier (en référence au dispositif ci-dessus), moteur de contrôle d'attitude.
 Fondation Descroix-Vernier, fondation belge créée par Jean-Baptiste Descroix-Vernier.

Voir aussi

Notes et références 

Patronyme français